Переможец () — село, входит в Броварскую городскую общину Броварского района Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 53 человека. Почтовый индекс — 07454. Телефонный код — 4594. Занимает площадь 0,33 км².

Местный совет 
07454, Киевская обл., Броварский р-н, с. Требухов, ул. Гоголевская, 5

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Броварского района